Rußegg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rußegg (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Rußegg (Gemeinde Rußbach), Ort bei Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Burg Rußegg,  abgegangene Burg bei Seelenwald im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Russegger